Bacolod, città altamente urbanizzata (HUC) delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental
Bacolod, municipalità delle Filippine nella Provincia di Lanao del Norte
Bacolod-Kalawi, municipalità delle Filippine nella Provincia di Lanao del Sur